Centraugaptilus är ett släkte av kräftdjur. Centraugaptilus ingår i familjen Augaptilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Centraugaptilus